Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Ginger Helgeson remporte le simple dames. En finale, elle bat Inés Gorrochategui, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patricia Hy et Mercedes Paz.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Auckland
1994 en Nouvelle-Zélande
Tennis en janvier 1994
Tennis en février 1994